Волкан Арслан (; род. 29 августа 1978, Ганновер, ФРГ) — турецкий и немецкий футболист, выступавший на позиции центрального полузащитника.

Карьера

Клубная карьера 
Волкан Арслан родился в западногерманском городе Ганновер, в местном же клубе начал свою игровую карьеру. В 1999 году перешёл в Рот-Вайсс из Эссена, отыграв в котором сезон перебрался в Турцию. Здесь выступал за ряд местных клубов, в том числе три сезона за стамбульский «Галатасарай», с которым по разу выигрывал чемпионат и Кубок Турции.

Карьера в сборной 
Дебют Арслана в национальной сборной Турции состоялся 30 апреля 2003 года в товарищеском матче против чехов. Всего за основную команду провёл 11 матчей, в том числе 5 — на Кубке Конфедераций 2003, где турки заняли 3-е место. Также в разные годы представлял Турцию на различных юношеских уровнях и вызывался во вторую сборную страны.

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Игроки ФК «Аданаспор»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Ордуспор»
Игроки ФК «Эюпспор»
Игроки ФК «Бозююкспор»